Sloane Square, place de Londres ;
 Sloane Square, station du métro de Londres qui dessert la place.